Wellbrock ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Wellbrock (* 1911–?), SS-Offizier und Kommandant der SS-Führerschule „Haus Germanien“ in Hildesheim
 Florian Wellbrock (* 1997), deutscher Schwimmsportler
 Hans Wellbrock (1911–1950), deutscher Politiker (SPD), MdBB
 Jürgen Wellbrock (* 1949), deutscher Lyriker, Essayist und Hörspielautor
 Sarah Wellbrock (* 1994), deutsche Schwimmerin